Thailand Open — ежегодный международный турнир по международным шашкам. Проводится с 2005 года в районе Джомтьен города Паттайя, Таиланд. Самый титулованный — международный гроссмейстер из Сенегала Макоду Н’Диайе, пять раз становился победителем турнира. В 2017 году он в девяти турах одержал 8 побед при одном ничейном результате.

В некоторых сезонах становился этапом Кубка Мира по международным шашкам.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира
 Результаты на сайте KNDB

Соревнования по международным шашкам
Международные спортивные соревнования в Паттайе
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года